Een overzicht van Standard Luik in het seizoen 1988/89.

Gebeurtenissen
In 1988 werd Jean Wauters officieel voorzitter van Standard. Samen met secretaris-generaal Roger Henrotay stelde hij een nieuw elftal samen. Urbain Braems werd de nieuwe coach en kreeg nieuwkomers als Benoît Thans, Paul Lambrichts, Jamel en de Israëlische aanvallers Ronny Rosenthal en Shalom Tikva onder zijn hoede. Verder zag de club onder meer Jean-Marc Bosman, Dimitri M'Buyu en Michel Renquin vertrekken.

Standard sloot het seizoen uiteindelijk af op de zesde plaats, waardoor de club net naast Europees voetbal greep. In de beker bereikten de Rouches voor het tweede jaar op rij de finale. Opnieuw was het RSC Anderlecht van gewezen Standard-trainer Raymond Goethals de tegenstander. Net als een jaar eerder wonnen de Brusselaars met 2-0.

Selectie

 = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Standard in het seizoen 1988-1989 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Opel
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Eerste klasse

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Afbeeldingen

Externe link
 Officiële website

Standard Luik naar seizoen